Memoria – capacità del cervello di conservare informazioni
Memoria – teorie filosofiche sul concetto di memoria
Memoria – parte del computer destinata a conservare i dati nel tempo
Memoria – dispositivo elettronico che ha come finalità la memorizzazione dell'informazione
Memorie – nella religione cattolica, celebrazioni liturgiche dei santi.
Memoria – concetto della retorica

Cinema
Memoria – film del 1994 diretto da Franco Fratto
Memoria – film del 1997 diretto da Ruggero Gabbai
Memoria – film del 2015 diretto da Vladimir de Fontenay e Nina Ljeti
Memoria – film del 2021 diretto da Apichatpong Weerasethakul

Giochi
Memoria – gioco da tavolo, detto anche Memory

Letteratura 
Memoria – saggio di Adriano Sofri del 1990

Musica 
 Memoria – album degli Erreway del 2004
 Memoria – singolo degli Erreway del 2004
 Memoria – album di Trentemøller del 2022

Eventi storici
 Giorno della Memoria – giorno della ricorrenza dello Shoah

Pagine correlate 
Memorie

Altri progetti